Села:
 Давидківці — Тернопільська область, Чортківський район
 Давидківці — Хмельницька область, Хмельницький район